Europacupen i ishockey 1970/1971 startade i oktober 1970, och avslutades den 4 september 1971. Turneringen vanns av sovjetiska CSKA Moskva, som besegrade tjeckoslovakiska Dukla Jihlava i finalspelet

Första omgången

  Landshut diskvalificerades 
 
 Brynäs IF och  La Chaux-de-Fonds vidare direkt

Andra omgången

Tredje omgången

 Dukla Jihlava och  CSKA Moskva vidare direkt

Slutspel

Semifinaler

Final

Källor

 Coupe d'Europe 1970/71

1970 i Europa
1971 i Europa
1970/1971
Ishockeysäsongen 1970/1971